Gidami, ville de l'ouest de l'Éthiopie ; 
 Gidami,  dont cette ville est le centre administratif ;
 circonscription de Gidami, circonscription législative.

Voir aussi 
 Gidamis Shahanga